Лас Трес Гарденијас има више значења:

 Лас Трес Гарденијас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Трес Гарденијас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику